Glen Murray je jméno osob:
 Glen Murray (politik) (* 1957) – kanadský politik
 Glen Murray (lední hokejista) (* 1972) – kanadský lední hokejista

nebo místa
 Glen Murray (Nový Zéland) – město na Novém Zélandu v regionu Waikato
 Glen Murray – jiný název pro skotskou palírnu whisky Glen Moray